Die Ewige Tabelle der deutschen Handball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Spiele der höchsten Spielklasse im Handball der Männer seit ihrer Gründung und Einführung zur Saison 1966/67. Der Berechnung liegt die Zwei-Punkte-Regel zugrunde (zwei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Vereine mit gelbem Hintergrund spielen in der Handball-Bundesliga 2022/23.

Siehe auch 
 Ewige Tabelle der deutschen Handball-Bundesliga Frauen
 Ewige Tabelle der 2. Handball-Bundesliga der Männer
 Ewige Tabelle der Feldhandball-Bundesliga

Einzelnachweise 

Tabelle
Bundesliga